Дмитровка — топоним:

Населённые пункты

Киргизия 
 Дмитровка — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Дмитровка — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Калужская область
 Дмитровка — деревня в Людиновском районе.
 Ленинградская область
 Дмитровка — деревня в Лодейнопольском районе.
 Москва
 Дмитровка — деревня в Троицком административном округе.
 Московская область
 Дмитровка — деревня в Дмитровском районе.
 Дмитровка — деревня в городском округе Егорьевск.
 Дмитровка — деревня в Талдомском районе.
 Дмитровка — деревня в Чеховском районе.
 Дмитровка — деревня в Шатурском районе.
 Дмитровка — деревня в городском округе Шаховская.
 Новгородская область
 Дмитровка — деревня в Чудовском районе.
 Орловская область
 Дмитровка — название до 1782 года города Дмитровска.
 Дмитровка — деревня в Орловском районе.
 Псковская область
 Дмитровка — деревня в Новоржевском районе.
 Смоленская область
 Дмитровка — деревня в Вяземском районе.
 Дмитровка — деревня в Духовщинском районе.
 Дмитровка — деревня в Рославльском районе.
 Дмитровка — деревня в Угранском районе.
 Тамбовская область
 Дмитровка — деревня в Тамбовском районе.
 Татарстан
 Дмитровка — село в Заинском районе.
 Тверская область
 Дмитровка — деревня в Бежецком районе.
 Дмитровка — деревня в Бологовском районе.
 Дмитровка — деревня в Вышневолоцком районе.
 Дмитровка — деревня в Кашинском районе.
 Дмитровка — посёлок в Конаковском районе.
 Дмитровка — деревня в Краснохолмском районе.
 Дмитровка — деревня в Рамешковском районе.
 Дмитровка — деревня в Сандовском районе.
 Дмитровка — деревня в Торжокском районе.
 Дмитровка — деревня в Удомельском районе.
 Дмитровка — деревня в Фировском районе.
 Тульская область
 Дмитровка — деревня в Чернском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дмитровка — село в Первомайском районе.
 Дмитровка — село в Советском районе.

Украина 
Волынская область
 Дмитровка — село в Рожищенском районе.

Днепропетровская область
 Дмитровка — село в Верхнеднепровском районе.
 Дмитровка — село в Никопольском районе.
 Дмитровка — село в Новомосковском районе.
 Дмитровка — село в Синельниковском районе.
 Дмитровка — село в Пятихатском районе.

Донецкая область
 Дмитровка — село в Волновахском районе.
 Дмитровка — село в Славянском районе.
 Дмитровка — село в Шахтёрском районе.

Запорожская область
 Дмитровка — село в Бердянском районе.
 Дмитровка — село в Приазовском районе.

Киевская область
 Дмитровка — село в Бородянском районе.
 Дмитровка — село в Киево-Святошинском районе.
 Дмитровка — село в Фастовском районе.
 Дмитровка — село в Вышгородском районе.

Кировоградская область
 Дмитровка — село в Знаменском районе.
 Дмитровка — село в Новоукраинском районе, ликвидировано в 2005 году.

Луганская область
 Дмитровка — село в Новоайдарском районе.

Николаевская область
 Дмитровка — село в Березанском районе.
 Дмитровка — село в Вознесенском районе.
 Дмитровка — село в Казанковском районе.
 Дмитровка — село в Очаковском районе.

Одесская область
 Дмитровка — село в Болградском районе.
 Дмитровка — село в Измаильском районе.
 Дмитровка — село в Лиманском районе.
 Дмитровка — село в Любашёвском районе, ликвидировано в 2006 году.
 Дмитровка — до 2016 года название села Дельжилер в Татарбунарском районе.

Полтавская область
 Дмитровка — село в Горишнеплавневском городском совете.
 Дмитровка — село в Машевском районе.
 Дмитровка — село в Оржицком районе.
 Дмитровка — село в Шишацком районе.

Ровненская область
 Дмитровка — село в Гощанском районе.

Сумская область
 Дмитровка — село в Бурынском районе.
 Дмитровка — село в Великописаревском районе.
 Дмитровка — село в Лебединском районе.

Харьковская область
 Дмитровка — село в Барвенковском районе.
 Дмитровка — село в Крыштоповском сельском совете Близнюковского района.
 Дмитровка — село в Лукашовском сельском совете Близнюковского районе.
 Дмитровка — село в Богодуховском районе.
 Дмитровка — село в Изюмском районе.
 Дмитровка — село в Коломакском районе.
 Дмитровка — село в Первомайском районе.

Херсонская область
 Дмитровка — село в Великолепетихском районе.
 Дмитровка — село в Ивановском районе.
 Дмитровка — село в Каховском районе.

Хмельницкая область
 Дмитровка — село в Теофипольском районе.

Черкаская область
 Дмитровка — село в Золотоношском районе.

Черниговская область
 Дмитровка — посёлок городского типа в Бахмачском районе.
 Дмитровка — село в Менском районе.
Дмитровка (до 2016 г. Жовтневое) — село в Прилукском районе.

Реки 
 Дмитровка — река в Вологодской области.
 Дмитровка — река в Томской области, приток Андармы.

Улицы 
 Дмитровка — в XIV—XV веке название современной улицы Ильинки в Москве.
 Большая Дмитровка и Малая Дмитровка — улицы в Москве.
 Дмитровка — просторечное название улицы и автомобильной дороги федерального значения «Дмитровское шоссе».

См. также 

 
 
 
 Дмитровск
 
 
 
 
 Марье-Дмитровка